Венецианский купец:

 Венецианский купец — комедия Шекспира.
 Венецианский купец — экранизация пьесы Шекспира Майклом Редфортом (2004).